Донецкий областной русский драматический театр — Мариуполь
 Донецкий академический украинский музыкально-драматический театр — Донецк